Солда́тский переулок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Солдатский переулок — переулок в Москве.
 Солдатский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Солдатский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.
 2-й Солдатский переулок — старое название Новосибирской улицы в Казани.

Украина 
 Солдатский переулок — переулок в Мариуполе.
 Солдатский переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Солдатская улица